Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Februar 2001 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Kroger St. Jude International und in Buenos Aires die Copa AT&T gespielt. Erstere gehören genau wie das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Cédric Pioline, der dieses Jahr als Ungesetzter in der ersten Runde ausschied. Àlex Corretja schied als letzter Gesetzter im Viertelfinale aus. Der Qualifikant Nicolas Escudé gewann das Turnier durch eine Finalsieg über Roger Federer, der sein viertes Finale der Karriere spielte, in drei Sätzen. Es war der zweite Titel für Escudé und der einzige in dieser Saison.
Vorjahressieger im Doppel waren die Südafrikaner David Adams und John-Laffnie de Jager, die nicht erneut zusammen antraten; nur Adams spielte mit und schied in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich Jonas Björkman und Federer gegen Petr Pála und Pavel Vízner durch. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel. Björkman gewann seinen 23. Titel, während es für Federer der erste Doppeltitel der Karriere war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 750.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Rotterdam